Codex Veronensis steht für:

 Codex Veronensis (Evangelien), Handschrift der vier Evangelien des Neuen Testaments
 Codex Veronensis (Psalter), Psalter in griechischer und lateinischer Sprache
 Codex Veronensis LXXXV, liturgische Gebete in lateinischer Sprache, siehe Sacramentarium Leonianum
 Codex Veronensis (Livius), lateinische Handschrift eines Textes des Livius